Il campionato sudamericano di pallavolo maschile Under-17 è una competizione pallavolistica, organizzata dalla CSV, per squadre nazionali sudamericane, riservata a giocatori con un'età inferiore di 17 anni.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni